Амді Гірайбай (1901—1930) — кримськотатарський поет та історик. Був звинувачений в націоналізмі та розстріляний.
 Амді Фає (* 1977) — сенегальський футболіст, що грав на позиції півзахисника. Виступав за національну збірну Сенегалу.

 Алім Амді (1905—1942) — кримськотатарський письменник, перекладач. Загинув на німецько-радянській війні. Член Спілки письменників СРСР.